

Дейдвілл — місто, штат Алабама
 Дейдвілл — селище, штат Міссурі